Název Hradský potok má více vodních toků:

 Hradský potok (přítok Podhradského potoka) – levostranný přítok Podhradského potoka na Slovensku v okrese Martin
 Hradský potok (přítok Váhu) – pravostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Žilina
 Hradský potok (přítok Vyčomy) – levostranný přítok Vyčomy na Slovensku v okrese Partizánske